Йёрг (Йерг, Йорг; ) — немецкое имя и фамилия. Известные носители:

 Иоганн Кристиан Готтфрид Йёрг (1779—1856) — немецкий врач.
 Иосиф Эдмунд Йёрг (1819—1901) — один из вождей ультрамонтанской партии в Баварии.
 Йёрг, Селина (род. 1988) — немецкая сноубордистка.